NGC 7809 (другие обозначения — PGC 158, MCG 0-1-19, ZWG 382.18, 3ZW 126) — галактика в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7809
Рыбы (созвездие)